Дробный, Ярослав (1921—2001) — чешский хоккеист, чешский и египетский теннисист.
 Дробный, Ярослав (род. 1979) — чешский футболист.